

Ascendenza

Collegamenti esterni 
 

Michail di Vladimir